Лас Азотеас има више значења:

 Лас Азотеас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Азотеас (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику